Glaskopf steht für:

 Glaskopf, ein Berg bei Glashütten im Taunus (Hessen)
 Grube Glaskopf, eine Eisenerzgrube  bei Biersdorf (Rheinland-Pfalz)
 eine Wüstung nah Marburg, siehe Glaskopf (Marburg)

mehrere Mineralvarietäten:

 brauner Glaskopf, siehe Goethit
 grüner Glaskopf, siehe Dufrénit
 roter Glaskopf, siehe Hämatit
 schwarzer Glaskopf, siehe Romanèchit